FK Nevėžis (Futbolo klubas "Nevėžis") je profesionalni nogometni klub iz Kėdainiai u Litvi. Natječe se u 1 ligi (D2).

Povijest 
Osnovan je 1945. godine. 

U elitnom razredu je radi od 2021. godine.

Boje kluba 
 Bijelo/plava.

Sezoni

Stadion 
FK Nevėžis domaće utakmice igra na Kėdainių stadionas, čiji je kapacitet 3.000 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
  Darius Maciulevičius, (2010.)
  Julius Kasparavičius, (2021.–)

Treneri 
  Vytautas Vaškūnas, 2005. – 2007. 
  Saulius Vertelis, 2010., 2011. – 2014., 2015.
  Marius Skinderis, 2017.;
  Vitalijus Stankevičius 2017. – 2021.;
  Darius Gvildys od 2021.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Oficialna str.
 1 lyga of.str.
 Soccerway

Nevėžis